Ця стаття включає списки країн за запасами та виробництвом урану по країнах світу. 

Згідно з «Червоною книгою по урану», випущеної ОЕСР, в 2005 видобуто 41 250 тонн урану (в 2003 — 35 492 тонни). Згідно з даними ОЕСР, у світі працює 440 реакторів комерційного призначення, які споживають на рік 67 000 тонн урану. Це означає, що його виробництво забезпечує лише 60 % обсягу його споживання (інше витягується зі старих ядерних боєголовок).

Запаси та виробництво урану в 2011  
У даних таблицях наведено оцінки за світовими запасами 2011 і виробництво урану в 2013 за оцінками Всесвітньої ядерної асоціації (World Nuclear Association, WNA).

Запаси та виробництво урану в 2009  
У даних таблицях наведено оцінки за світовими запасами та виробництвом урану в 2009 за даними World Nuclear Association та European Nuclear Society.

Запаси та виробництво урану в 2006  

У даній таблиці наведено дані про виробництво урану в 2006 за даними British Geological Survey.

Видобуток по компаніях

Видобуток за країнами

Видобуток в СРСР 
У колишньому СРСР головними уранорудними регіонами були Україна (родовище Жовторіченське, Первомайське та ін.), Казахстан (північний — Балкашинське рудне поле та ін.; Південний — Кизилсайське рудне поле та ін.; східний; всі вони належать переважно до вулканогенно-гідротермального типу); Забайкалля (Антей, Стрельцовський і ін.); Середня Азія — переважно Узбекистан зі зруденінням в чорних сланцях з центром у м. Учкудук.

Видобуток у Росії 
У Росії основним урановорудним регіоном є Забайкалля. На родовищі в Читинській області (біля міста Краснокаменськ) видобувається близько 93 % російського урану. Видобуток здійснює шахтним способом «Приаргунське виробниче гірничо-хімічне об'єднання» (ППГХО), що входить до складу ВАТ «Атомредметзолото» (Урановий холдинг). 

Решту 7 % отримують методом підземного вилуговування ЗАТ «Далур» (Курганська область) та ВАТ «Хіагда» (Бурятія). Отримані руди і урановий концентрат переробляються на Чепецькому механічному заводі.

Видобуток у Казахстані 
Казахстан знаходиться на 1-му місці в світі за світовими запасами урану на 2009 (тут зосереджено 21 %). Загальні ресурси урану порядку 1,5 млн тонн, з них близько 1,1 млн тонн можна добувати методом підземного вилуговування. 

У 2009 Казахстан вийшов на перше місце в світі з видобутку урану (видобуто 13 500 тонн), випередивши Канаду, яка опинилася на 2-му місці.

Видобуток в Україні  
Східний гірничо-збагачувальний комбінат (місто Жовті Води).

Примітки  

Уранова промисловість
Уран